Grand Rapids (Michigan), ciutat al comtat de Kent a Michigan, Estats Units d'Amèrica
 Grand Rapids (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Grand Rapids (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Grand Rapids Drive, equip de bàsquet nord-americà que juga en l'NBA Development League, amb seu en Grand Rapids (Michigan) 
 Museu d'Art Grand Rapids, museu d'art situat a Grand Rapids, Michigan